Короби́цин (Короби́цын) — фамилия.
 
 Коробицин, Алексей Павлович (1910—1966) — советский разведчик и писатель.
 Коробицин, Андрей Иванович (1904—1927) — советский пограничник, служивший на советско-финской границе.
 Коробицин, Иван Васильевич (1925—?) — Герой Социалистического Труда.

 Коробицина, Лариса Петровна (род. 1941) — — организатор культурно-массовой работы.
 Коробицина, Людмила Николаевна (род. 1968) — советская и российская футболистка.